Newton County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Newton County (Arkansas)
 Newton County (Georgia)
 Newton County (Indiana)
 Newton County (Mississippi)
 Newton County (Missouri)
 Newton County (Texas)